abstrakt – streszczenie publikacji naukowej
 abstrakt – byt abstrakcyjny
 abstrakt – polski zespół muzyczny
 Abstrakt – część mechanicznej traktury organowej